Seznam armad z zaporedno številko 66.

Seznam 
 66. armada (Kitajska)
 66. armada (ZSSR)

Glej tudi